Анато́лий Ю́рьевич Бара́нов (род. 18 декабря 1959, Москва) — российский журналист и публицист, политолог и политтехнолог, политик левого толка. Главный редактор интернет-ресурса «Форум.мск», а в 2003—2007 гг. — официального сайта КПРФ.
Член Президиума ЦК Объединённой коммунистической партии и её секретарь ЦК по информационной политике. Депутат общественного объединения "Национальная ассамблея Российской Федерации".

Биография 
 

Окончил школу № 6 в Химках.
Получил медицинское образование.
Журналистскую карьеру начал в газете «Московский комсомолец», где с середины 1980-х до 1991 года прошел путь от корреспондента до редактора отдела экономики.

В 1990—1992 — руководитель пресс-службы Моссовета. Издавал общественно-политическую газету «Ступени», которая была закрыта после событий 1993 года. 

В 1993—1996 — специальный корреспондент, обозреватель, редактор отдела информации газеты «Правда».

В 1996—1998 — заместитель главного редактора газеты «Правда-5». Лауреат премии Международной конфедерации журналистских союзов (премия имени Холодова) за участие в событиях в Будённовске (был одним из добровольных заложников у террористов). Участвовал в боевых действиях на таджикско-афганской границе, награждён медалью и почетным знаком ФПС РФ. (Вспоминал спустя годы: "Мне самому приходилось много ездить в Таджикистан. Большего количества трупов и крови... ну, только во время армянского землетрясения. Но там в 88-м году была стихия, а здесь все рукотворно".) Был первым журналистом, выигравшим суд по иску тогдашнего мэра Москвы Ю. Лужкова; события тогда развернулись вокруг статьи «Война и мир товарища мэра». Позже выиграл суд по иску В. Ресина.
В эти же годы вёл общественно-политическую радиопрограмму в ТРК «Резонанс».

В 1994—1999 — помощник депутатов Государственной Думы Геннадия Селезнёва, Геннадия Ходырева, Юрия Маслюкова.

В 1998—2000 — директор по общественным связям РСК «МиГ».

В 2000 — автор и ведущий программы на петербургском ТВ.

В 2000—2003 заместитель главного редактора еженедельника «Независимое обозрение».

В 2002 приобрёл сайт Forum.msk.ru.

С мая по октябрь 2003 — помощник (пресс-секретарь) заместителя председателя Правительства России, курировавшего промышленность, Бориса Алёшина.

С октября 2003 по 2007 — главный редактор официального сайта КПРФ. 

В июле 2007 Центральная контрольно-ревизионная комиссия КПРФ обвинила Баранова в «неотроцкизме», в частности в том, что он использует интернет-ресурсы «в целях дискредитации программных установок КПРФ». Осенью 2007 вышел из КПРФ, выдвигался кандидатом в Госдуму от Партии социальной справедливости.

Депутат общественного объединения «Национальной ассамблеи РФ».

11 сентября 2010 избран секретарём по информационному развитию Центрального совета партии «Родина: здравый смысл».

В конце 2011 года на акции протеста (см. Протестное движение в России (2011—2013)) был арестован и избит.

Участвовал в выборах в мэры Химок 14 октября 2012 (выдвинул его Московский областной комитет партии "Коммунисты России") и занял 10-е место среди 13 кандидатов, получив 0,74 %, всего 327 голосов избирателей.

До 2012 года член Совета и исполкома Левого фронта. Член «антизюгановского» МГК КПРФ. В настоящее время — член Объединённой коммунистической партии (ОКП), член Президиума ЦК, секретарь ЦК по информационной политике. Был избран секретарём ЦК ОКП на II Пленуме ЦК ОКП 27 сентября 2014 года. В Росбалте в 2018 году его назвали  «ветераном коммунистического движения». 

В последнее время регулярно выступает в качестве эксперта в телевизионных программах "Место встречи" (НТВ), «60 минут» на телеканале «Россия-1», ток-шоу «Время покажет», ток-шоу «ПРАВ?ДА!» (ОТР), но при этом посещает и радиостанцию "Свобода", youtube-каналы Максима Калашникова, программу С.Веселовского на "NewsFront". 

Автор книг «Аромат гниения», роман-фельетона «Новейшая история города Глупова», «Теневой кабинет оппозиции» (в соавторстве с М. Делягиным и А. Суриковым под редакцией Ю. Маслюкова). Автор произведений в сборнике рассказов «Билет в Америку» совместно с Михаилом Поповым, Андреем Гусевым и др. 

Объектами сатиры Баранова не раз были первые лица государства.

Сторонник рыночного социализма.

Творческая манера 

Баранов — яркий представитель нонконформистской, разоблачительной, преследующей журналистики. Его претенциозный публицистический стиль отличает выраженная сатирическая направленность в широком диапазоне: от лёгкой иронии и двусмысленного юмора до шокирующего фельетонного стёба, от репризы и афоризма до гротеска и памфлета, насыщен сложной метафорикой и гиперболизацией, с использованием жёсткого, часто сексуализированного сленга, неожиданных, порой провокационных ассоциативных ходов, парадоксальных исторических и литературных аналогий. Вместо заключительной точки предполагает эффектный, но открытый финал, оставляющий читателю пространство для самостоятельных размышлений.

Личная жизнь 

Имеет двоих взрослых сыновей. Дважды был женат. Супруга Галина Пилявская (известна как астролог Лина Саванская) скончалась 17 июня 2018 года. Первая супруга Ирина Баранова, врач, заведующая отделением в ДГКБ №6 Москвы, умерла 19 августа 2018 года. Также упоминал, что есть дочь - окончившая «московское» отделение РГМУ. 

В художественных кругах известен как многолетний коллекционер произведений искусства.

Образ в художественной литературе 
Послужил прототипом журналиста Анатолия Овцова в романе Сергея Амана «Журналюги».
Также его образ под именем политолога Анатолия Баринова выведен в книге «Мир по Новикову» московского писателя Андрея Гусева. Кроме того — в романе Дмитрия Черного «Поэма столицы» и роман-эшелоне «ВремяВспять».

Отличия 
Лауреат премии Международной конфедерации журналистских союзов (1995), "Журналист 1995 г." по номинации Синих страниц России; награжден медалью "850 лет Москвы", отмечен IV ежегодной национальной журналистской премией в номинации "Открытие года".

Номинант на «Редактора года» РОТОР 2008.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте forum.msk.ru
 Рыночный социализм как формула исторического процесса
 Анатолий Баранов. Шахтёры и капитализм. (видео)

публицисты России
Политологи России
коммунисты России
Члены КПРФ
Члены Объединённой коммунистической партии
Прототипы литературных персонажей